Рожино — название нескольких населённых пунктов:
 Рожино — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Рожино — деревня в Бельском районе Тверской области.

См. также 
 Рожин